Красносельск — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Красносельск — прежнее название села Гара Нуру Саатлинского района.

Армения 
 Красносельск — название города Чамбарак в Армении в 1972—1991 гг.

Россия 
 Красносельск — село в Чойском районе Республики Алтай.
 Красносельск — посёлок в Новоспасском районе Ульяновской области.

См. также